Sekund kan syfta på:

 Sekund – en grundenhet i internationella måttenhetssystemet
 Sekund (musik) – ett musikaliskt intervall på ett diatoniskt steg
 Bågsekund – en vinkelenhet